Municipio de Star Valley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Star Valley (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Star Valley (condado de Gregory, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Gregory.